Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvak podsavezne lige od sljedeće sezone nastupa u Slavonskoj nogometnoj zoni, dok posljednje dvije ekipe ispadaju u niži rang.

Izvori 

 Vinkovački list #626

1963-64
1963-64 Vinkovci
Vinkovci